rum. Święty Jerzy

 W Rumunii
 Sfântu Gheorghe – miasto w okręgu Covasna
 Sfântu Gheorghe – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Crevedia Mare
 Sfântu Gheorghe – gmina w okręgu Jałomica
 Sfântu Gheorghe – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Sfântu Gheorghe
 Sfântu Gheorghe – gmina w okręgu Tulcza
 Sfântu Gheorghe – miejscowość w okręgu Tulcza w Rumunii, w delcie Dunaju
 Sfântu Gheorghe – ramię delty Dunaju